Indianapolis 500 1999 je bila triinosemdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1999.

Rezultati 

1999 v športu
1999